

Groepen mensen
 Romeinen (volk), leden van een in de stad Rome wonende stam van de Latijnen, een Indo-Europees volk
 later werd het de naam van alle burgers van het Romeinse Rijk, waaronder:
 Romeinen in België
 Romeinen in Nederland
 'Romeinen' kan slaan op inwoners van de stad Rome (stad)

Bijbelboek
 Brief van Paulus aan de Romeinen, een Bijbelboek

Lettertype
 Romein (lettertype), een rechtopstaande (niet-cursieve) letter

Personen
 Annie Romein-Verschoor, Nederlandse historica
 Jan Romein, Nederlands historicus
 Johnny Romein, zanger
 Rob Romein, een van de oprichters van Tulip Computers
 Thomas Adrianus Romein, architect
 Michiel Romeyn, acteur en beeldend kunstenaar

Overig 
 Poppodium Romein, een uitgaansgelegenheid in de Nederlandse stad Leeuwarden

Zie ook 
 Romijn (doorverwijspagina)